— видеоигра жанра головоломка, разработанная и выпущенная компанией Hudson Soft Company, Ltd. в 1984 году для компьютеров MSX и 19 декабря 1985 года для игровой приставки NES. В 2003 году NES-вариант игры был выпущен компанией Living Mobile (дочерней структурой компании Walt Disney Internet Group) для мобильных телефонов, В 1 июня 2013 года NES-вариант игры был выпущен компанией Level-5, Inc. для приставки 3DS.

Геймплей 

В игровом плане Binary Land представляет собой аркадную головоломку с видом сверху, наподобие игры Adventures of Lolo. Действие происходит на игровом экране размером 10x15 пунктов, разделённом непроходимой вертикальной стеной на две части так, что только верхняя центральная ячейка остаётся свободной, в ней находится сердце, закрытое решёткой. Остальная часть игрового поля заполнена рядами стен, как лабиринт. В самом начале каждого уровня по обе стороны от центральной стены в самом низу стоят два персонажа: в MSX-варианте — мальчик и девочка, в NES-варианте — два пингвина (Гурин и Малон), также разных полов. Для прохождения уровня необходимо, чтобы влюблённые герои встретились, подойдя одновременно с двух разных сторон к сердцу в верхней части экрана за отведённое на это время.

Всё это усложняется тем, что игрок управляет одновременно обоими героями, так что то, что делает один, то же самое делает и второй, а так как стены в левой и правой половине экрана расположены по-разному, то сделать это будет не так уж просто. Кроме того, некоторые ячейки игрового поля заняты паутиной, а по уровням бродят различные враги: пауки и злобные огоньки с глазами, соприкосновение с которыми отнимает одну игровую жизнь.

Влюблённые герои вооружены специальным спреем, с помощью которого можно разрушить паутину или убить паука. Врага-огонька уничтожить невозможно, так что встречи с ним лучше избегать. Попав в паутину, персонаж теряет возможность двигаться и пользоваться спреем, становясь крайне уязвимым для врагов, пока второй игрок не спасёт его, побрызгав на паутину спреем. Кроме врагов и огоньков по экрану некоторых уровней летают птички, для которых стены не помеха. Прикосновения с ними меняет героев местами, на что уходит драгоценное время.

Конца у игры как такового нет, после прохождения первых 17 уровней они начинают повторяться с повышенной сложностью — большим количеством врагов, большей скоростью у врагов и меньшим количеством отведённого времени. Уровни с врагами чередуются бонусными уровнями, цель которых собрать наибольшее количество бонусных сердечек и встретиться в верхней центральной части экрана. Врагов в них нет, а прохождение их не обязательно.

Прочие факты 
 Музыка, играющая на протяжении большей части игры, является адаптацией Je te veux (en) композитора Эрика Сати.
 Игра выходила только на территории Японии, однако, с возникновением специальных программ, эмулирующих NES на персональном компьютере, появилось несколько неофициальных версий игры, в том числе, перевод на китайский язык и вариант, где вместо пингвинов — рыцарь из первых частей Final Fantasy и Чокобо, а уровни игры переделаны под типичные для ранних Final Fantasy подземелья.
 Binary Land стала одной из первых десяти игр, выпущенных компанией Hudson Soft для игровой системы NES, и вышла в один день с игровым хитом Bomberman.

См. также 
 Список игр для NES
 Игры для MSX

Примечания

Ссылки 
 Советы по прохождению игры на сайте GameFAQs

Компьютерные головоломки
Компьютерные игры 1984 года
Игры для NEC PC-8801
Игры для NES
Игры для MSX
Игры для Sharp MZ
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Hudson Soft
Компьютерные игры, изданные Hudson Soft